Star Trek, een franchise van onder andere televisieseries en films

 Televisieseries
 Star Trek (de oorspronkelijke serie), een sciencefictiontelevisieserie uit 1966
 Star Trek: The Animated Series, een animatieserie uit 1973

 Films
 Star Trek: The Motion Picture, een Amerikaanse film uit 1979 van regisseur Robert Wise
 Star Trek (film), een Amerikaanse film uit 2009 van regisseur J.J. Abrams
 Star Trek (soundtrack), de soundtrack van bovengenoemde film

 Computerspellen
 Star Trektekstspel, verschillende computerspellen die geprogrammeerd zijn in BASIC

 Muziek
 Star Trekkin' van The Firm (noveltyband)